Шевриер:

 Шевриер — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. 
 Шевриер, Антуан (1826—1879) — блаженный римско-католической церкви, священник.